«Light Years» — сьомий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Реліз відбувся 25 вересня 2000 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг
Альбоми Parlophone